Долгова — женский вариант фамилии .

 Известные носители 
 Долгова, Азалия Ивановна (1937—2020) — советский и российский криминолог, профессор Академии ФСБ России.
 Долгова, Вера Андреевна (1911—1999) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Долгова, Вероника Евгеньевна (род. 1997) — российская биатлонистка.
 Долгова, Евгения Андреевна (род. 1985) — российский историк.
 Долгова, Ирина Юрьевна (род. 1995) — российская дзюдоистка.

Составные фамилии 
 Горохова-Долгова, Мария Михайловна (1923—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.